Соревнования мужчин в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира 2020 года по биатлону в Антерсельве прошли 19 февраля.

Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира 4-й раз в карьере. Ранее побеждал в 2013, 2015 и 2016 годах. Ни одному биатлонисту ранее не удавалось выигрывать эту гонку более трёх раз. Всего для Мартена это 12-й титул чемпиона мира. Йоханнес Тиннес Бё впервые стал призёром чемпионата мира в этой гонке. Всего для него это 18-я в карьере медаль чемпионатов мира (9 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовые). Доминик Ландертингер завоевал свою пятую в карьере медаль на чемпионатах мира (1 золото, 2 серебра, 2 бронзы) и вторую в индивидуальной гонке.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результат гонки

Чемпионат мира по биатлону 2020